Титулярная церковь Санти-Амброджо-э-Карло () — титулярная церковь была создана Папой Павлом VI 7 июня 1967 года апостольской конституцией «Ab antiquis quidem». Титулярная церковь принадлежит барочной базилике Святых Амвросия и Карла, расположенной в районе Рима Кампо-Марцио, на виа дель Корсо. 

Так же существовала титулярная церковь Сан-Карло-аль-Корсо с 1627 года по 1639 год.

Список кардиналов-священников титулярной церкви Санти-Амброджо-э-Карло 
 Анджело Делл’Акква, O.SS.C.A. — (29 июня 1967 — 27 августа 1972, до смерти);
 Уго Полетти — (5 марта 1973 — 25 февраля 1997, до смерти);
 Диониджи Теттаманци — (21 февраля 1998 — 5 августа 2017, до смерти).

Ссылки 
 Титулярная церковь Санти-Амброджо-э-Карло на Catholic Hierarchy;
 Титулярная церковь Санти-Амброджо-э-Карло на www.gcatholic.org;
 Апостольская конституция Ab antiquis quidem AAS, vol. LIX (1967), n. 15, pp. 931-932.

Титулярные церкви и диаконии